Die ICC Cricket World Cup Challenge League 2019–2022 ist ein Cricket-Wettbewerb der im One-Day International-Format ab August 2019 ausgetragen wird und als Qualifikation für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2023 und damit indirekt zum Cricket World Cup 2023 dient.

Teilnehmer 
Die folgenden Teilnehmer qualifizierten sich, da sie auf dem 21. bis 32. Platz nach Abschluss der ICC World Cricket League 2017–19 befanden:

Format 
Die zwölf Mannschaften wurden in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt. Jede Gruppe bestreitet in jedem Jahr ein Sechs-Nationen-Turnier. Der jeweils Erstplatzierte einer jeden Gruppe qualifiziert sich dann für den ICC Cricket World Cup Play-Off 2023.

Tabelle

Gruppe A 
Die Tabelle gestaltet sich wie folgt:

Gruppe B 
Die Tabelle gestaltet sich wie folgt:

Turniere

Einzelnachweise 

Cricket-Wettbewerb (One-Day)
Cricket 2019
Cricket 2020
Cricket 2021
Cricket 2022